Beförderung bezeichnet

 den Transport von Personen und Gütern allgemein, siehe Transport
über größere Entfernungen oder zwischen Betrieben, siehe Verkehr
über kürzere Entfernungen oder innerhalb von Betrieben, siehe Fördertechnik und Förderanlage
 die durchgeführte Ortsveränderung von Personen und/oder Sachen
 den Aufstieg in einer Hierarchie (beim öffentlichen Dienst, beim Militär und in der Privatwirtschaft), siehe Beförderung (Personalwesen)

Siehe auch: